Финал Гран-при по фигурному катанию () — ежегодное соревнование среди элиты мирового фигурного катания, организуемое Международным союзом конькобежцев.
Финал Гран-при является завершающим соревнованием серии этапов Гран-при. В настоящее время проводятся шесть этапов Гран-при: Skate America (США), Skate Canada International (Канада), Internationaux de France (Франция), Cup of China (Китай), Cup of Russia (Россия), и NHK Trophy (Япония). Лучшие шесть спортсменов в каждой дисциплине конкурируют в финале.

Фигуристы соревнуются в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Финал Гран-при проводится каждый год в новом месте. В сезоне 2018/2019 финал прошёл в Ванкувере (Канада) с 6 по 9 декабря.

Финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/2021 был отменён из-за эпидемии COVID-19, а сезона 2021/2022 окончательно отменён из-за омикрона. Соревнования должны были состояться в Осаке с 9 по 12 декабря.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Результаты Финала сезона 1998—1999
 Финал сезона 1999—2000 на сайте ИСУ 
 Финал сезона 2000—2001 на сайте ИСУ 
 Финал Гран-при 2001—2002
 Финал Гран-при 2002—2003
 Финал Гран-при 2003—2004
 Финал Гран-при 2004—2005
 Финал Гран-при 2005—2006
 Финал Гран-при 2006—2007
 Финал Гран-при 2007—2008
 Финал Гран-при 2008—2009
 Финал Гран-при 2009—2010
 Финал Гран-при 2010—2011
 Финал Гран-при 2011—2012
 Финал Гран-при 2012—2013
 Финал Гран-при 2013—2014
 Финал Гран-при 2014—2015
 Финал Гран-при 2015—2016
 Финал Гран-при 2016—2017
 Финал Гран-при 2017—2018
 Финал Гран-при 2018—2019
 Финал Гран-при 2019—2020
 Финал Гран-при 2022—2023

Навигация